Натуральне число 1758
 1758 рік до нашої ери
 1758 рік нашої ери